O Campeonato Dinamarquês é a competição futebolística principal entre os times da Dinamarca, é dividido em 3 divisões profissionais e mais algumas amadoras. A divisão principal é atualmente nomeada como Superliga Dinamarquesa. As outras são, respectivamente por ordem de nível, 1ª divisão Dinamarquesa e 2ª Divisão Dinamarquesa.

Estrutura atual

História

Torneio Nacional 

A primeira disputa nacional entre clubes dinamarqueses deu-se entre 1912 e 1927.

 1912/1913 - KB
 1913/1914 - KB
 1915/1916 - B 93
 1916/1917 - KB
 1917/1918 - KB
 1918/1919 - AB
 1919/1920 - B 1903
 1920/1921 - AB
 1921/1922 - KB
 1922/1923 - BK Frem
 1923/1924 - B 1903
 1924/1925 - KB
 1925/1926 - B 1903
 1926/1927 - B 93

Torneio Dinamarquês 

Esse foi o segundo período do campeonato dinarmarquês que durou de 1927 a 1929. Foi disputado da seguinte maneira:

Na divisão principal, os times eram distribuídos em 5 chaves, disputando apenas 1 turno, após isso os vencedores de cada chave disputavam em uma chave final, o título.

 1927/1928 - B 93
 1928/1929 - B 93

Copa da Liga 

Foi o terceiro período do Campeonato Dinamarquês. Durou de 1929 a 1940. A divisão principal era chamada assim e disputada em forma de Liga em apenas 1 turno.

 1929/1930 - B 93
 1930/1931 - BK Frem
 1931/1932 - KB
 1932/1933 - BK Frem
 1933/1934 - B 93
 1934/1935 - B 93
 1935/1936 - BK Frem
 1936/1937 - AB
 1937/1938 - B 1903
 1938/1939 - B 93
 1939/1940 - KB

Torneios da Guerra 

Foram os torneios realizados durante a Segunda Guerra Mundial, controlados pelos alemães. Durou de 1940 a 1945. A divisão principal era disputada da seguinte maneira:

Os clubes foram divididos em 3 chaves, onde jogavam turno e returno. E seguida, passavam para as Quartas de Finais os 8 clubes com as melhores pontuações.

 1940/1941 - BK Frem
 1941/1942 - B 93
 1942/1943 - AB
 1943/1944 - Bk Frem
 1944/1945 - AB

1ª Divisão 

Era o nome da divisão principal do campeonato, as outras eram 2ª e 3ª, respectivamente. Foi o penúltimo período do Campeonato Dinamarquês, foi disputado em turno e returno, durante a Guerra Fria, de 1945 a 1990

 1945/1946 - B 93
 1946/1947 - AB
 1947/1948 - KB
 1948/1949 - KB
 1949/1950 - KB
 1950/1951 - AB
 1951/1952 - AB
 1952/1953 - KB
 1953/1954 - Køge Boldklub
 1954/1955 - AGF
 1955/1956 - AGF
 1956/1957 - AGF
 1958 - Vejle B
 1959 - B 1909
 1960 - AGF
 1961 - Esbjerg fB
 1962 - Esbjerg fB
 1963 - Esbjerg fB
 1964 - B 1909
 1965 - Esbjerg fB
 1966 - Hvidovre IF
 1967 - AB
 1968 - KB
 1969 - B 1903
 1970 - B 1903
 1971 - Vejle B
 1972 - Vejle B
 1973 - Hvidrove IF
 1974 - KB
 1975 - Køge Boldklub
 1976 - B 1903
 1977 - OB
 1978 - Vejle B
 1979 - Esbjerg fB
 1980 - KB
 1981 - Hvidrove IF
 1982 - OB
 1983 - Lyngby BK
 1984 - Vejle B
 1985 - Brøndby IF
 1986 - AGF
 1987 - Brøndby IF
 1988 - Brøndby IF
 1989 - OB
 1990 - Brøndby IF

Superliga Dinamarquesa 

É o nome atual da divisão principal. O período atual do Campeonato Dinamaquês iniciou-se em 1991. Foi disputada por 8 clubes em turno e returno até 1995, onde passou a realizar-se com 12 e em 3 turnos.

 1991 - Brøndby
 1991/1992 - Lyngby BK
 1992/1993 - Copenhague
 1993/1994 - Silkeborg IF
 1994/1995 - AaB Fodbold
 1995/1996 - Brøndby
 1996/1997 - Brøndby
 1997/1998 - Brøndby
 1998/1999 - AaB Fodbold
 1999/2000 - Herfølge BK
 2000/2001 - Copenhague
 2001/2002 - Brøndby
 2002/2003 - Copenhague
 2003/2004 - Copenhague
 2004/2005 - Brøndby
 2005/2006 - Copenhague
 2006/2007 - Copenhague
 2007/2008 - AaB Fodbold
 2008/2009 - Copenhague
 2009/2010 - Copenhague
 2010/2011 - Copenhague
 2011/2012 - FC Nordsjælland
 2012/2013 - Copenhague
 2013/2014 - AaB Fodbold
 2014/2015 - FC Midtjylland
 2015/2016 - Copenhague
 2016/2017 - Copenhague
 2017/2018 - FC Midtjylland
 2018/2019 - Copenhague
 2019/2020 - FC Midtjylland
 2020/2021 - Brøndby
 2021/2022 - FC København

Títulos por equipe

1ª Divisão Dinamarquesa 
A 1ª Divisão Dinamarquesa é a segunda melhor competição do futebol dinamarquês, atrás apenas da Superliga Dinamarquesa.

Times da 1ª Divisão 2006-07

Campeões

Ver também
 Liga dos Campeões da UEFA
 Liga Europa da UEFA
 Liga Conferência Europa da UEFA
 Supercopa da UEFA
 Copa Intercontinental
 Liga Jovem da UEFA
 Taça das Regiões da UEFA
 Taça dos Clubes Vencedores de Taças
 Taça das Cidades com Feiras
 Mitropa Cup

Futebol da Dinamarca
Dinamarca